Lingua basso-tedesca (o basso sassone) – lingua parlata nel Nord della Germania che appartiene al gruppo basso tedesco delle lingue germaniche occidentali
 Basso tedesco orientale – gruppo di dialetti parlati prevalentemente in Germania orientale e Polonia settentrionale